

Aziende 
 Årby – società edilizia svedese
 Arby's – catena di fast food statunitense

Altro 
 Khaira Arby – cantante malese
 Arby – pseudonimo di Pietre, personaggio della serie televisiva Utopia
 Parrocchia di Arby – parrocchia di Kalmar, in Svezia